La , denominata  per ragioni di sponsorizzazione, è stata la trentesima edizione della Coppa di Lega nipponica di calcio.

Formula 
Il regolamento prevedeva una prima fase a gironi a cui prendono parte tutte le squadre della J.League Division 1 e le due migliori retrocesse dello scorso anno, ad eccezione dei club qualificatisi in AFC Champions League, che prendono parte alla competizione a partire dai quarti di finale.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase ad eliminazione diretta

Spareggi 
Gli spareggi tra le prime e le seconde classificate si tennero il 4 (andata) e 11 giugno 2022 (ritorno).

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Premi 
Miglior giocatore: Pieros Sōtīriou - 
Capocannoniere: Júnior Santos - 
Premio "Nuovo Eroe": Sota Kitano -

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2022
2022